Коммунальный мост — названия мостов:
 Коммунальный мост — совмещённый автомобильно-железнодорожный мост через Обь в Барнауле.
 Коммунальный мост — мост через Бию в Бийске.
 Коммунальный мост — мост через Енисей в Красноярске.
 Коммунальный мост — мост через Обь в Новосибирске.
 Коммунальный мост — мост через Каму в Перми.
 Коммунальный мост — мост через Томь в Томске.